

Hydrographie 
Neste est le nom (hydronyme) de plusieurs cours d'eau des Pyrénées françaises, en Haute-Garonne et/ou dans les Hautes-Pyrénées, à l'est de la haute vallée de l'Adour ; tandis que plus à l'ouest, en Bigorre et Béarn, gave est celui de nombreux autres cours d'eau des Pyrénées (affluents des gaves de Pau ou d'Oloron). 

À la fois dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne

La Neste, rivière des Hautes-Pyrénées puis de la Haute-Garonne, est le nom que prend la Neste d'Aure à Arreau après avoir reçu la Neste du Louron. C'est un affluent de la Garonne.

Dans les Hautes-Pyrénées

 La Neste d'Aragnaouet naît de la confluence de la Neste de Badet et de la Neste de la Géla. Elle conflue avec la Neste de Couplan pour former la Neste d'Aure.
 La Neste d'Aure naît de la confluence de la Neste d'Aragnouet et de la Neste de Couplan. Elle devient la Neste à Arreau après sa confluence avec la Neste du Louron.
 La Neste de Badet conflue avec la Neste de la Géla et devient la Neste d'Aragnouet.
 La Neste de Chourrious conflue avec la Neste d'Héchempy  pour former la Neste du Moudang.
 La Neste de Clarabide conflue avec la Neste de la Pez pour devenir la Neste du Louron.
 La Neste de Couplan est l'émissaire du lac d'Orédon. Elle conflue avec la Neste d'Aragnouet pour former la Neste d'Aure.
 La Neste de la Géla conflue avec la Neste de Badet qui devient la Neste d'Aragnouet.
 La Neste d'Héchempy conflue avec la Neste de Chourrious pour former la Neste du Moudang.
 La Neste du Louron naît de la Neste de la Pez et de la Neste de Clarabide. Elle conflue à Arreau avec la Neste d'Aure qui devient la Neste.
 La Neste du Moudang naît de la jonction de la Neste d'Héchempy et de la Neste de Chourrious. Elle se jette dans la Neste d'Aure.
 La Neste de la Pez conflue avec la Neste de Clarabide qui devient la Neste du Louron.
 La Neste de Rioumajou est un affluent de la Neste d'Aure qu'elle rejoint à Tramezaïgues.
 La Neste de Saux est un affluent de la Neste d'Aragnouet.

En Haute-Garonne

 La Neste d'Oô conflue avec la Neste d'Oueil pour former l'One.
 La Neste d'Oueil conflue avec la Neste d'Oô pour former l'One.

Industrie 
 Neste est la compagnie pétrolière nationale de Finlande

Voir aussi 

Le canal de la Neste est un canal d'irrigation alimenté par la Neste

Hydronymie pyrénéenne
Hydronymie gasconne